A Portela de Portomourisco puede hacer referencia a:
 A Portela de Portomourisco (Laroco), lugar de la parroquia de Portomourisco, concello de Laroco.
 A Portela de Portomourisco (Petín), lugar de la parroquia de Portomourisco, concello de Petín.